Zbigniew Kazimierz Marynowski (1893–1940) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, starszy ordynator Szpitala OWar. „Wilno”, zamordowany w Katyniu
 Zbigniew Marynowski (1901–1939) – kapitan dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy